computerkast, het omhulsel van een computer
de systeemkast van een vuurwapen